Vespasien est un nom propre qui peut faire réfêrence à :

Prénom 
Vespasien est un prénom notamment porté par :

Antiquité 
 Vespasien (9-79), empereur romain, fondateur de la dynastie des Flaviens ;

Autres personnalités 
 Vespasien Gonzague (1531-1591), condottiere italien, vice-roi de Valence, vice roi de Navarre ;
 Vespasien de Guastalla (1621-1687), militaire italien.
 Vespasien Gribaldi (), prélat italien ;
 Vespasien Robin (1579-1662), botaniste français.

Patronyme 
 José Vespasien (1976-), joueur de basket-ball français.

Architecture 
 Camp de Vespasien, colline fortifiée de l'âge du fer située à Amesbury, dans le Wiltshire en Angleterre, non loin de Stonehenge ;
 Temple de Vespasien, temple romain construit dès l’an 80? situé sur le Forum Romain et dédié au culte impérial de l'empereur Vespasien.

Religion 
 Psautier Vespasien, manuscrit religieux enluminé du  conservé à la British Library de Londres.

Prénom italien